Henry Doering (1859-1951), prêtre jésuite allemand, évêque de Pune (Inde) ;
 Jean-Pierre Doering (1936-), réalisateur français plus connu sous le pseudnyme de Jean-Pierre Rawson ;
 Joe Doering (1982-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
María Elena Döering (1962-), actrice colombienne ;
 Wilhem Asmus Doering (1789-1833), poète allemand .

Homonymie de patronyme